Madagaskar, een Afrikaans land
 Madagascar (televisieserie), een natuurdocumentaireserie van de BBC met David Attenborough
Film
 Madagascar (franchise), een Amerikaanse computer geanimeerde franchise
 Madagascar (film), de eerste film van deze franchise, uit 2005
 Madagascar (album), de soundtrack van bovenstaande film